Constantin Băicoianu se poate referi la:
Constantin Băicoianu (n. 1859 - d. 1929) arhitect
Constantin Băicoianu (n. 1871 - d. 1945) economist
Constantin Băicoianu (n. 1894) inginer agrozootehnist